Muchow (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Muchów, een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië